Баймаков — фамилия; имеет женскую форму Баймакова.
 Баймаков, Георгий (1894—?) — российский пловец.
 Баймаков, Никита Юрьевич (1927—2004) — советский специалист в области радиосистем передачи сигналов вещательного и прикладного ТВ, лауреат Государственной премии СССР.
 Баймаков, Фёдор Петрович (1831—1907) — российский финансист, владелец банкирской конторы, журналист и биржевой хроникёр.
 Баймаков, Юрий Владимирович (1894—1980) — советский инженер-металлург, профессор, кавалер «Ордена Ленина» и двух орденов «Трудового Красного Знамени».